Драгън Рейсинге американски отбор в автомобилните спортове, базиран в Лос Анджелис. Създаден е през 2007 г. от Джей Пенске и оттогава участва в Индикар. През 2014 г. отборът напуска Индикар почти напълно, за да се съсредоточи в участието си в новосформираната Формула Е, като единствената задача, свързана с Индикар през 2014 г. е поддръжката на болида на Хуан Пабло Монтоя от отбора на Тим Пенске, собственост на Роджър Пенске, баща на Джей.

История 
През 2007 г. отборът дебютира под името Лакзо Драгън Рейсинг и взима участие единствено в престижното състезание Инди 500, като Райън Брискоу финишира на пето място. Следващата година отборът участва в пет състезания, но заради катастрофи и технически повреди Томас Шектер успява да завърши само едно. През 2009 г. Лакзо Драгън Рейсинг участва във всички състезания. През 2010 г. отборът се обединява с де Феран Моторспортс и започва да носи името де Феран Лакзо Драгън Рейсинг, а като съсобственик на отбора към Джей Пенске и Стивън Лукзо се присъединява Жил де Феран. В хода на сезона Лакзо отпада от наименованието, за да не бъде то прекалено дълго. Преди началото на следващия сезон отборът има проблем с финансирането и се отказва от участие. Малко по-късно Пенске съживява отбора под името Драгън Рейсинг и следват участия в част от състезанията от сезона. През 2012 г. Драгън Рейсинг започва сезона с по един болид за Катрин Ледж и Себастиен Бурде, но по-късно е взето решение Ледж да кара на овалните писти, а Бурде на уличните трасета. През 2013 г. отборът участва отново с два болида. През 2014 г. Драгън Рейсинг се включва във Формула Е.

Формула Е

Сезон 2014/15 
В дебютния сезон на Формула Е пилоти на отбора са Ориол Сервиа и Жером Д'Амброзио. Преди петия кръг Сервиа се отказва от пилотското си място, за да заеме ръководен пост в отбора, а на негово място идва Лоик Дювал, заводски пилот на Ауди в състезанията за издръжливост и победител в 24-те часа на Льо Ман през 2013 г. Тримата пилоти печелят общо 171 точки, които са достатъчни за второто място в класирането при отборите. Д'Амброзио носи първата победа за Драгън Рейсинг в Берлин, а със своите 113 точки остава на четвърто място в генералното класиране при пилотите. Дювал се класира девети с 42 точки, а Сервиа – 19-и с 16.

Сезон 2015/16 
След падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система през сезон 2015/2016, Драгън Рейсинг решава вместо да конструира своя собствена, да стане клиент на Венчъри Гран При. Д'Амброзио и Дювал запазват местата си в отбора. Двамата събират общо 143 точки, а отборът завършва на четвърто място в класирането. При пилотите Д'Амброзио е на пето място с 83 точки, а Дювал – на осмо с 60.

Сезон 2016/17 
След като подписва четиригодишен договор за сътрудничество със стартъп компанията Фарадей Фючър, Драгън Рейсинг променя името си на Фарадей Фючър Драгън Рейсинг. Този сезон тимът конструира собствена задвижваща система. Пилоти отново са Д'Амброзио и Дювал, като Дювал пропуска старта в Париж заради ангажимент в ДТМ и мястото му е заето Майк Конуей.Представянето на отбора обаче остава под очакванията и завършва едва на осмо място с 33 точки. Дювал остава на 15-о място с 20 точки, а Д'Амброзио – 18-о с 13 точки.

Сезон 2017/18 
За сезон 2017/18 тимът се връща към старото си име Драгън Рейсинг, но сътрудничеството с Фарадей Фючър продължава.
Той е първият отбор, който обявява своите пилоти за четвъртия сезон на Формула Е, като към Жером Д'Амброзио се присъединява Нил Джани (шампион за 2016 г. в Световния шампионат за издръжливост и победител в 24-те часа на Льо Ман през същата година), който заема мястото на Лоик Дювал.

Пилоти

Резултати

Известни пилоти 
  Катрин Ледж
  Патрик Карпентие
  Райън Брискоу
  Рафаел Матос
  Себастиен Бурде
  Скот Спийд
  Томас Шектер
  Хо-Пин Тунг

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в САЩ
Спорт в Лос Анджелис